Stanisław Królikowski (1779–1847) – rytownik, zakonnik (dominikanin)
 Stanisław Królikowski (1853–1924) – profesor weterynarii
 Stanisław Olgierd Królikowski (1894–1938) – major taborów Wojska Polskiego, żołnierz Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (czterokrotnie), dowódca IV Lwowskiego Batalionu Etapowego i Kadry 2 Dywizjonu Taborów oraz zastępca dowódcy 5 Dywizjonu Taborów